SG Gotha steht für:

 Sozialgericht Gotha
 einen früheren Namen des FSV Wacker 03 Gotha